Seis - em inglês, six
Ou ainda:
Six (álbum)
Les Six - o nome do grupo de seis compositores franceses da primeira metade do século XX
Six, personagem da série de televisão Blossom

Desambiguação